Kaplan puede referirse a:

 Andreas Kaplan, rector
 Fanni Kaplan, revolucionaria rusa.
 Jorge Kaplán, médico y político chileno.
 Metin Kaplan, islamista turco.
 Stuart Kaplan, historiador del tarot.
 Yosef Kaplan, historiador argentino.

 Turbina Kaplan, tipo de turbina hidráulica.
 Mr. Kaplan, película uruguaya de 2014.